Holland Manners è un personaggio immaginario del telefilm Angel, interpretato da Sam Anderson.

È uno dei dipendenti più anziani della Wolfram & Hart ed il capo di Lilah Morgan e Lindsey McDonald, che considera il suo pupillo.

Biografia del personaggio
Manners durante la prima stagione era un dipendente di spicco della Wolfram & Hart con una grande ammirazione per Lindsey McDonald ed una profonda devozione alla causa dei Soci Anziani, di cui è il principale strumento.

A metà della prima stagione viene promosso a capo del Reparto Speciale e, dunque, lascia il ruolo che ricopriva al suo pupillo Lindsay, facendolo retrocedere dal cammino di redenzione che stava per intraprendere.

Fu Manners che diede l'ordine di resuscitare Darla e successivamente farla vampirizzare nuovamente da Drusilla, nonché ad organizzare diversi altri complotti volti ad uccidere Angel e il suo gruppo, spesso attraverso Lilah e Lindsay, dei quali stimola la rivalità.

Sarà ucciso, insieme ad altri membri del Reparto Speciale, proprio dalle due vampire Darla e Drusilla sotto gli occhi di Angel che non muoverà un dito. Al massacro orchestrato dalle due sopravviveranno solo Lilah e Lindsay, che in seguito competeranno per avere il ruolo del superiore deceduto.

A seguito ricomparirà come emissario non-morto dei Soci Anziani, dato che il contratto con la Wolfram & Hart non si dissolve neanche alla morte.

Poteri e abilità
Holland è un normalissimo essere umano, senza alcuna capacità sovrannaturale, tuttavia dispone di una grande intelligenza e di una vasta conoscenza in fatto giuridico, legale e penale. Inoltre è un abilissimo manipolatore capace di far fare a chiunque qualsiasi cosa voglia nonché di raggirare gli altri con estrema facilità.

A causa di una clausola nel contratto con la Wolfram & Hart, i Soci Anziani possono servirsi di lui come dipendente anche dopo la morte, ovvero possono materializzare il suo spirito o il suo corpo a piacimento quando occorre loro che svolga un qualche compito alle loro dipendenze. Il contratto suddetto è indistruttibile, ragione per la quale non può essere annullato in alcun modo, condannandolo a servire lo studio per sempre come immortale.

Personaggi di Angel
Manners, Holland